Fredrik Balkåsen (ur. 13 maja 1989) – szwedzki skoczek narciarski i komentator sportowy. W czasie kariery sportowej zawodnik klubu Holmens IF.

Najwyżej sklasyfikowany w Pucharze Kontynentalnym był 30 stycznia 2010 w Iron Mountain – zajął 9. miejsce.

Rekordzista skoczni Sysslebäcksbacken o punkcie K-75, w miejscowości Sysslebäck. 10 lutego 2007 skoczył tam 75,5 metra, wyrównując rekord Andreasa Aréna i Isaka Grimholma.

Latem 2012 zakończył karierę sportową.

Po zakończeniu kariery sportowej podjął studia w Królewskim Instytucie Technicznym w Sztokholmie. Został także komentatorem sportowym konkursów skoków narciarskich transmitowanych przez szwedzką telewizję publiczną.

Mistrzostwa świata juniorów 

 Indywidualnie
 2005  Rovaniemi – 39. miejsce
 2006  Kranj – 38. miejsce
 2007  Tarvisio – 35. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 24. miejsce
 Drużynowo
 2005  Rovaniemi – 14. miejsce
 2006  Kranj – 9. miejsce
 2009  Szczyrbskie Jezioro – 12. miejsce

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium konkursów FIS Cup 
  Falun – 20 września 2009 (2. miejsce)
  Örnsköldsvik – 28 sierpnia 2010 (2. miejsce)
  Falun – 26 września 2010 (2. miejsce)

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Szwedzcy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Szwedzcy dziennikarze